Brunod ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Brunod (1971–2012), italienischer Motorradrennfahrer
 Dennis Brunod (* 1978), italienischer Skibergsteiger, Laufsportler und Skyrunner